Jurgi ist ein polnischer Ortsname:
 Jurgi (Pasym), Ort im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Georgensguth, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Jurgi (Goworowo), Ort im Powiat Ostrołęcki, Woiwodschaft Masowien